Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Silver (ang. Silver Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cherokee
 Silver (ang. Silver Township) – gmina w stanie Minnesota, w hrabstwie Carlton

Muzyka:
 Silver – album muzyczny grupy Jesu
 Silver – album muzyczny Johnny'ego Casha

Postaci:
 Silver the Hedgehog – postać z serii Sonic the Hedgehog